Freshford – villaggio dell'Irlanda nella contea di Kilkenny
Freshford – villaggio dell'Inghilterra nel Somerset